Анри-Пьер Данлу (; 24 февраля 1753, Париж — 3 января 1809, там же) — французский живописец и график.

Биография 
Родился в Париже. Рано осиротел, воспитывался дядей-архитектором. Сначала обучался у Николя Бернара Леписье, а позже у Жозефа Мари Вьена. В 1775 году предпринял путешествие по Италии. В 1783 году обосновался в Лионе, в 1785 году вернулся в Париж. В годы революции жил в эмиграции в Лондоне (1789—1801), оставил дневник этого периода. Находясь в Англии, писал портреты для офицерского класса и состоятельных людей. В 1793 году выставлялся в Лондонской Королевской академии. В 1801 году вернулся в Париж, где возобновил свою карьеру.

Известен как портретист, автор картин на исторические темы.

См. также 
 Преподобный Роберт Уокер, катающийся на коньках на озере Даддингстон — известная картина, авторство которой, по мнению ряда экспертов, принадлежит Данлу

Примечания

Литература 
 Portalis R. Henri Pierre Danloux, peintre de portraits et son journal durant l'émigration. Paris: Pour la Société des bibliophiles françois, E. Rahir, 1910

Ссылки 
 Работы Данлу в музеях Европы и США

Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века